Moakley ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Moakley (1927–2001), US-amerikanischer Politiker
 Terence Moakley (1945–2014), US-amerikanischer Jurist und Aktivist